Josefov is de naam van meerdere plaatsen in Tsjechië:
 Josefov (okres Hodonín), gemeente in het zuidoosten van het land
 Josefov (okres Sokolov), gemeente in het westen van het land
 Josefov (Praag), wijk van Praag
 fort Josefov, bij Jaroměř in het noorden van het land

Zie ook 
 Josefstadt, Duits voor Josefov (doorverwijspagina)